Клуб 100 () — неофициальный список игроков футбольного клуба «Аякс» (Амстердам), сыгравших не менее 100 матчей за клуб в чемпионате Нидерландов. Список содержит 115 футболистов. Последним (на май 2013 года) в список вошёл полузащитник Кристиан Эриксен, который провёл 100 матчей. Абсолютным рекордсменом по проведённым матчам в чемпионате является нападающий Шак Сварт, сыгравший 463 матча. За количество проведённых матчей за клуб Шак Сварт получил прозвище «Мистер Аякс» ().

Чтобы посмотреть список всех игроков «Аякса» (вне зависимости от количества выступлений за команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по количеству проведённых игр в чемпионате Нидерландов.

Список игроков 
Легенда

По состоянию на 12 мая 2013 года

Количество игроков по национальности 
 По состоянию на 12 мая 2013 года.

Примечания

Использованная литература

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Аякс» Амстердам

Ссылки 
 Club van 100 

ФК «Аякс» Амстердам
Аякс Амстердам